Alfred Sabisch ist der Name folgender Personen:
* Alfred Sabisch (Bildhauer) (1905–1986), deutscher Bildhauer
 Alfred Sabisch (Theologe) (1906–1977),  deutscher römisch-katholischer Theologe und Priester